

Presentación previa 
Matteo Viola fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Andrej Martin derrotó en la final a Nicolás Kicker.

Cabezas de serie 

  Nikoloz Basilashvili (Primera ronda)
  André Ghem (Primera ronda)
  Thiemo de Bakker (Segunda ronda)
  Hans Podlipnik-Castillo (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Nicolás Kicker ''(Finalista)
 ''' Andrej Martin (Campeón)
  José Hernández ''(Segunda ronda)
  Jozef Kovalík ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Biella 2015